Dolovo (Dobrinj), izumrli zaselak na otoku Krku

Naselja u Srbiji
 Dolovo, naselje u općini Pančevo
 Dolovo (Tutin, Srbija), naselje u općini Tutin